Osoby:
 Anton Geiß – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Geis
 Geiss